Indywidualne Mistrzostwa Świata na długim torze 1997

W finale na długim torze zadebiutował, jako pierwszy w historii żużlowiec polski Adam Łabędzki, który zajął odległe dziewiętnaste miejsce.

Wyniki 
5 turnieje finałowe
 29 czerwca 1997 r. (niedziela),  Aduard
 20 lipca 1997 r. (niedziela),  Cloppenburg
 17 sierpnia 1997 r. (niedziela),  Pfarrkirchen
 6 września 1997 r. (sobota),  Marmande
 28 września 1997 r. (niedziela),  Mariańskie Łaźnie

1997
1997 w long tracku
1997 w Holandii
1997 w Niemczech
1997 we Francji
1997 w Czechach